

Lingua 

Lingua esperanto – lingua artificiale

Musica 
Esperanto – gruppo musicale belga-britannico formatosi nel 1971
Esperanto – album dei Shadowfax del 1992
Esperanto – album di Karl Bartos del 1993
Esperanto – album di Rosario Di Bella del 1995
Esperanto – album dei Freundeskreis del 1999

Altro 

Esperanto – nave cargo costruita nel 1906